Graffiti Bridge – film del 1990 diretto da Prince 
Graffiti Bridge – album di Prince del 1990